Илья Александров
 Александров, Илья Анатольевич (1974—2010) — российский рок-музыкант, вокалист, поэт.
 Александров, Илья Фёдорович (в монашестве Иннокентий; 1793—1869) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Таганрогский.